Reischenbach ist der Name folgender Orte:

 Reischenbach, historische Gemeinde im  Landkreis Altötting, Bayern, heute Arbing (Reischach)
 Reischenbach (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Reichenbach